Srednje Selo (Cetingrad)
 Srednje Selo (Šolta)
 Srednje Selo (Pleternica)

Zie ook 
 Sredno Selo (doorverwijspagina)